Papuk (góry) – pasmo gór średnich w Chorwacji 
 Papuk (szczyt) – najwyższy szczyt tych gór